

Persone 
 Bernhard Bauer (1950) – dirigente sportivo tedesco
 Bernhard Bauer (1967) – sciatore tedesco